En Pologne, Suchowola peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Suchowola, un village 

dans la voïvodie de Lublin
 Suchowola, un village du powiat de Radzyń Podlaski
 Suchowola, un village du powiat de Zamość

dans la voïvodie de Podlachie
 Suchowola, une ville du powiat de Sokółka
 Suchowola, gmina dont la ville précédente est le chef-lieu

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Suchowola, un village du powiat de Busko
 Suchowola, un village du powiat de Kielce
 Suchowola, un village du powiat de Staszów